Suspensão pode se referir a: 

Em ciência
 suspensão (química), um estado provisório na mistura de um líquido ou gás no qual o material particulado encontra-se em movimento. 
 suspensão (eletromagnetismo), uma técnica de levitação por imantação eletromagnética etc.
 suspensão (topologia)

Em veículos
 suspensão veicular ou suspensão independente
 Suspensão ativa ou eletrônica
 suspensão de bicicleta
 Suspensão de lâminas
 Barra de torção
 Suspensão MacPherson
 Suspensão multibraço
 Suspensão a ar
Outros
 Suspensão (jurídico), uma ordem de relaxamento da pena 

Desambiguação